First Class (englisch für „1. Klasse“) steht für:
 First Class (Band), britische Popgruppe
 First Class (Spiel), ein Brettspiel von Helmut Ohley
 FirstClass, E-Mail- und Konferenzsoftware
 Flugtarif, siehe Beförderungsklasse #First Class
 1st Class, amerikanisches Musikalbum von Large Professor (2003)
 X-Men: Erste Entscheidung, original Film X-Men: First Class (2011)

Siehe auch
 First-Class Cricket (Wettkampfsport)
 First-Class-Funktion (Programmierung)
 First-Class-Objekt (Programmierung)
 Erste Klasse (Begriffsklärung)